Рю́ден () — имя собственное; распространено в виде фамилий. Известные носители:
 Рюден, Сигурд (род. 1910) — шведский кёрлингист.
 Вестен-Рюден, Моника Виола (род. 1966) — шведская легкоатлетка, участница летних Олимпийских игр 1992.